Félix Guerra (1938) é um escritor e jornalista cubano.

Escritores de Cuba
Jornalistas de Cuba